Середняя — село в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Аргунское».

География 
Село находится в восточной части района, на левом берегу реки Аргуни, вблизи государственной границы с Китаем, на расстоянии примерно 51 километра (по прямой) к северо-востоку от села Нерчинский Завод. Абсолютная высота — 459 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и относительно коротким тёплым летом. Середняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 18 — 19 °С (абсолютный максимум — 40 °С). Середняя температура самого холодного месяца (января) — −28,9 °С (абсолютный минимум — −53 °С). Годовое количество осадков — 412—420 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1851 году. До 1917 года в селе работали хлебозапасный магазин и поселковое правление. В 1931 году, в ходе коллективизации, был создан колхоз им. Шароглазова, переименованный в 1950 году в колхоз им. В. И. Ленина; с 1959 года — отделение совхоза «Аргунский».

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 53,7 %, женщины — соответственно 46,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % из 50 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют начальная школа, дом посиделок (клуб) и фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из двух улиц:
 ул. Кондратьева
 ул. Сурина

Примечания 

Населённые пункты Нерчинско-Заводского района